Geelkaakweidespreeuw
 Grote weidespreeuw
 Kleine weidespreeuw
 Lilians weidespreeuw
 Peruaanse weidespreeuw
 Witkaakweidespreeuw